Khlong Hat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sa Kaeo, Thailanda, cu o populație de 35.360 de locuitori și o suprafață de 417,082 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 69 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sa Kaeo